Jimmy Smith peut désigner :
 Jimmy Smith (1925-2005), un musicien de jazz américain ;
 Jimmy Smith (1911-2003), un joueur écossais de football ;
 Jimmy Smith (1969-), un joueur américain de football américain, jouant comme wide receiver ;
 Jimmy Smith (1988-), un joueur américain de football américain, jouant comme cornerback.